Place Gambetta est un nom porté par plusieurs lieux publics en France.

 Place Gambetta à Paris, dans le  ;
 Place Léon-Gambetta à Ivry-sur-Seine ;
 Place Gambetta à Bordeaux (une des principales places de la ville) ;
 Place Gambetta à Vannes.

Voir aussi 
 
 
 
 

Gambetta Place